kara główna – potoczna nazwa kary śmierci
 kara główna – jeden z trzech rodzajów kar określonych w Kodeksie Kar Głównych i Poprawczych